O Club Deportivo Iztapa é um clube de futebol guatemalteco fundado em 1960 com sede em Iztapa. A equipe compete no Campeonato Guatemalteco de Futebol.

Iztapa
Clubes de futebol fundados em 1960
Fundações na Guatemala em 1960
Escuintla (departamento)